Conroe peut faire référence à :
 Conroe, une localité, siège du comté de Montgomery, au Texas :
 Intel Conroe, le nom de code pour la variante pour PC fixe du processeur Intel .